Toplice può riferirsi a:
 Dolenjske Toplice – comune sloveno
 Krapinske Toplice – comune croato
 Moravske Toplice – comune sloveno
 Šmarješke Toplice – comune sloveno
 Stubičke Toplice – comune croato
 Varaždinske Toplice – comune croato